Ла-Морра () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Население составляет 2704 человека (2008 г.), плотность населения составляет 113 чел./км². Занимает площадь 24 км². Почтовый индекс — 12064. Телефонный код — 0173.

Покровителем коммуны почитается святой Мартин Турский, празднование 11 ноября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.la-morra.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/ 
 Информация о городе